Shinahota (gemeente), een Boliviaanse gemeente
Shinahota (stad), een plaats in deze gemeente